Blaine County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Blaine County Courthouse (Idaho), NRHP-Nr. 78001050
 Blaine County Courthouse (Montana)
 Blaine County Courthouse (Nebraska)
 Blaine County Courthouse (Oklahoma), NRHP-Nr. 84002972